Puchar Świata w lotach narciarskich jest przeprowadzany przez Międzynarodową Federację Narciarską (FIS) w ramach Pucharu Świata w skokach narciarskich. Trofeum to otrzymuje zawodnik, który zdobędzie największą liczbę punktów we wszystkich konkursach lotów w sezonie. Triumfator klasyfikacji w tej specjalności skoków narciarskich otrzymuje tzw. Małą Kryształową Kulę. Do klasyfikacji generalnej Pucharu Świata w lotach narciarskich, ani w skokach narciarskich nie są wliczane konkursy przeprowadzane w ramach mistrzostw świata w lotach narciarskich. Konkursom Pucharu Świata w lotach narciarskich dały początek organizowane w ramach zawodów FIS (FIS Race) Tygodnie Lotów Narciarskich.

Puchar Świata w lotach narciarskich oficjalnie był organizowany przez FIS w sezonach od 1990/1991 do 2001/2002 oraz ponownie od 2008/2009. Od sezonu 1979/1980 do końca sezonu 2021/2022 odbyły się 134 (z 150 zaplanowanych oraz 6 dodanych dodatkowo w zamian za odwołane zawody) indywidualne konkursy w tej specjalności skoków narciarskich.

Innym trofeum przyznawanym (przez Międzynarodowy Związek Lotów Narciarskich) również za zwycięstwo w klasyfikacji generalnej lotów narciarskich w sezonie jest tzw. Puchar KOP. Jego zdobywcą zostaje zawodnik, który w konkursach lotów narciarskich (łącznie z konkursami MŚ w lotach narciarskich) uzyskał największą sumę punktów (ocen za styl od sędziów i odległość).

Punktacja 
Zawodnicy otrzymują punkty za zajęte miejsce w poszczególnych konkursach Pucharu Świata. Zasady punktacji za konkurs Pucharu Świata w konkursach lotów narciarskich są takie same jak w konkursach skoków narciarskich i w obecnej formie obowiązują od sezonu 1993/1994.
W sezonach od 1979/1980 do 1992/1993 skoczkom przyznawano punkty za zajęte miejsca w poszczególnych konkursach według następującej tabeli:

Zdobywcy Pucharu Świata w lotach narciarskich

Zwycięzcy konkursów PŚ w lotach narciarskich

Najwięcej razy na podium w klasyfikacji generalnej lotów narciarskich

Medaliści zawodów Pucharu Świata w lotach narciarskich 
Stan na 27 marca 2022, po zawodach indywidualnych w Planicy ()

Uwagi

Przypisy

Zobacz też 
 Puchar Świata w skokach narciarskich w Harrachovie
 Puchar Świata w skokach narciarskich w Ironwood
 Puchar Świata w skokach narciarskich w Oberstdorfie
 Puchar Świata w skokach narciarskich w Planicy
 Puchar Świata w skokach narciarskich w Tauplitz/Bad Mitterndorf
 Puchar Świata w skokach narciarskich w Vikersund

Puchar Świata w lotach narciarskich